Amerikai Egyesült Államok
 Croton Township, Michigan
 Croton (New Jersey)
 Croton (New York)

Egyéb
 Croton, a kroton növénynemzetség tudományos neve
 Croton, folyó az Amerikai Egyesült Államokban New York állam déli részén, a Hudson mellékfolyója
 Croton, órák gyártásával és forgalmazásával foglalkozó vállalat